Quaresma ist der Familienname folgender Personen:

 Basílio Quaresma Torreão (1787–1867), brasilianischer Politiker
 Eduardo Quaresma (* 2002), portugiesischer Fußballspieler
 Ediglê Quaresma Farias (* 1978), brasilianischer Fußballspieler
 Flávia Quaresma, brasilianische Köchin und Unternehmerin, auch als Fernsehköchin bekannt
 Ivan Quaresma da Silva (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Júlio Quaresma (* 1958), angolanischer Architekt
 Lecabela Quaresma (* 1989), britische Leichtathletin
 Paulo Alexandre Quaresma Simões (* 1973), portugiesischer Fußballspieler
 Policarpo Quaresma, Hauptfigur des Romans Das traurige Ende des Policarpo Quaresma (1915) des brasilianischen Schriftstellers Lima Barreto
 Ricardo Quaresma (* 1983), portugiesischer Fußballspieler

Quaresma ist außerdem die Bezeichnung für:
 Quaresma (Film), Spielfilm des portugiesischen Regisseurs José Álvaro Morais von 2003 
 der portugiesischsprachige Begriff für die Fastenzeit